Вилье де Лиль-Адан () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вилье де Лиль-Адан, Жан де (1384—1437) — губернатор Парижа во время осады города в 1429 году, маршал Франции и кавалер ордена Золотого руна.
 Вилье де Лиль-Адан, Огюст де (1838—1889) — французский писатель и драматург.
 Вилье де Лиль-Адан, Филипп (1464—1534) — французский дворянин, великий магистр Ордена госпитальеров.
 Вилье де Лиль-Адан, Эмилий Самойлович (1843—1889) — русский акварелист.

Примечания